Hattyúdal, legenda a halála előtt énekelő hattyúról
 Hattyúdal, Schwanengesang, Franz Schubert műve (D.957)
 Hattyúdal, 1963-as magyar film
 Hattyúdal, 1992-es angol rövidfilm